Cesar Machado é um baterista, arranjador e produtor musical de música popular brasileira.

Discografia 
”Momentos”
”Litoral carioca”

Bateristas do estado do Rio de Janeiro
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Barra do Piraí